Otto Wilhelm von Struve 
Otto Struve (1897.-1963.)
Otto August Struve